Název Bohunice má více sídel:
 Brno-Bohunice – městská část statutárního města Brna v okrese Brno-město
 Bohunice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Bohunice (Všemyslice) – část obce Všemyslice v okrese České Budějovice
 Bohunice (Prosiměřice) – součást městysu Prosiměřice v okrese Znojmo
 Bohunice (okres Ilava) – obec v okrese Ilava na Slovensku
 Bohunice (okres Levice) – obec v okrese Levice na Slovensku
 Jaslovské Bohunice – obec v okrese Trnava na Slovensku známá zejména díky jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice

Externí odkazy